Kołbiel est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Kołbiel, dans le powiat d'Otwock
 du village de Kołbiel, chef-lieu de cette gmina